Die Liste der gibraltarischen Fußballnationalspieler führt alle Spieler auf, die seit der Aufnahme der Gibraltar Football Association (GFA) als vollwertiges Mitglied in die UEFA im Jahr 2013 in einem A-Länderspiel der gibraltarischen Fußballnationalmannschaft eingesetzt wurden. Die Liste nennt die Lebensdaten der Spieler, die Anzahl der Länderspiele und -tore, die Daten des ersten und letzten Länderspieleinsatzes und die Vereinszugehörigkeiten zum Zeitpunkt der Länderspieleinsätze.

Legende 

 Name: Nennt den Namen des Spielers in der Form Nachname, Vorname.
 Geboren: Nennt das Geburtsdatum des Spielers.
 Gestorben: Nennt das Todesdatum des Spielers.
 Einsätze: Nennt die Anzahl der Einsätze in der Nationalmannschaft.
 Tore: Nennt die Anzahl der erzielten Tore in der Nationalmannschaft.
 Debüt: Nennt das Datum, an dem der Spieler sein erstes A-Länderspiel absolvierte.
 Letztes Spiel: Nennt das Datum, an dem der Spieler sein letztes A-Länderspiel absolvierte.
 Vereine: Nennt den/die Verein(e), bei dem der Spieler während seiner Länderspieleinsätze aktiv war. Bei ausländischen Vereinen erfolgt zudem eine Länderangabe.

Nationalspieler der GFA 
Stand: 12. Juni 2022 (inkl. dem Nations-League-Spiel gegen Nordmazedonien)

Weblinks 
 Spielerindex auf eu-football.info

!
Gibraltar